Pellar ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Pellar (* 1947), österreichische Historikerin
 Hanns Pellar (1886–1971), österreichischer Maler und Illustrator
 Jan Amos Pellar (1905–1982), tschechischer evangelischer Theologe
 Paul Pellar (1919–1988), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Rudolf Pellar (1923–2010), tschechischer Schauspieler